Станисавлевич () — сербская фамилия. Известные носители:

 
 Станисавлевич, Горан (род. 1964) — сербский футболист и тренер.
 Станисавлевич, Девид (род. 1987) — сербский футболист.
 Станисавлевич, Игор (род. 1978) — сербский футболист.
 Станисавлевич, Синиса (род. 1995) — черногорский футболист.
 Станисавлевич, Филип (род. 1987) — сербский футболист.